Улица Коты (до 2023 года — улица Громовой) () — улица в Новозаводском районе города Чернигова, исторически сложившаяся местность (район) Коты. Пролегает от улицы Квитки Цысик (Тюленина) до улицы Генерала Авдеенко.

Примыкают переулок Коты (Громовой), улица Коробко.

История 
Проложена после Великой Отечественной войны.

До 1974 года называлась Терешковой — в честь Героя Советского Союза, первой в мире женщины-космонавта Валентины Владимировны Терешковой. Переименована, когда село Коты (его часть) вошло в состав города Чернигова, для упорядочивания наименований улиц. 10 апреля 1974 года улица Терешковой переименована на улица Громовой — в честь Героя Советского Союза, члена подпольной организации «Молодая гвардия» Ульяны Матвеевны Громовой, согласно Решению Черниговского исполнительного комитета № 225.

С целью проведения политики очищения городского пространства от топонимов, которые возвеличивают, увековечивают, пропагандируют или символизируют Российскую Федерацию и Республику Беларусь, 21 февраля 2023 года улица получила современное название — в честь исторически сложившаяся местности  Коты, где улица расположена, согласно Решению Черниговского городского совета № 29/VIII-7 «Про переименование улиц в городе Чернигове» («Про перейменування вулиць у місті Чернігові»).

Застройка 
Улица пролегает в юго-западном направлении. Парная и непарная стороны улицы заняты усадебной застройкой.  

Учреждения: нет

Примечания

Литература 
 Чернігівщина: Енциклопедичний довідник, К.: УРЕ і м. М. П. Бажана, 1990. — с. 202 ГРОМОВОЇ УЛЯНИ ВУЛИЦЯ
 Сапон В. . Вулиці старого Чернігова: Історико-краєзн. етюди. — Чернігів: РВК «Десн. правда», 2007. — 128 с.
 

Улицы Чернигова
Объекты, названные в честь «Молодой гвардии»